Een verkeersweg:
 N51 (België)
 N51 (Frankrijk)
 N51 (Luxemburg)